Parc d'État de Harriman peut désigner deux parcs nationaux américains :
 Parc d'État de Harriman dans l'État de New York ;
 Parc d'État de Harriman dans l'Idaho.